David Berman (1967–2019) amerikai énekes, dalszerző (Silver Jews, Purple Mountains), költő
 David Berman (1973–) amerikai színész